Астлан 1. Сексион има више значења:

 Астлан 1. Сексион (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Астлан 1. Сексион, Ла Пиједад (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Астлан 1. Сексион, Сектор Махавал (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику